Анато́лий Никола́евич Ба́нных (10 апреля 1968, Барнаул, Алтайский край, РСФСР — 12 февраля 2017, Телецкое озеро, Республика Алтай, Российская Федерация) — российский предприниматель, депутат Законодательного Собрания Алтайского края (2006—2008), вице-премьер Республики Алтай (2008—2009).

Биография

Образование 
В 1987 году окончил Барнаульский машиностроительный техникум по специальности «Обработка металлов резанием» и затем начал работать электрослесарем на Барнаульском котельном заводе.

В 2008 году окончил факультет экономики и менеджмента Барнаульского филиала Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы (специальность «Менеджмент организаций», специализация «предпринимательство»).

Предпринимательство 
В 1987—1989 годы проходил срочную военную службу в рядах Советской армии. Затем устроился инженером на барнаульский завод транспортного машиностроения «Барнаултрансмаш», был механиком участка плавки, заливки цветно-литейного цеха.

В 1991 году учредил товарищество с ограниченной ответственностью «Сибма» («Сибирские мастера»). В 1996 году предприятие было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью ООО «ФПГ — Сибма». В 1996-2001, 2002—2003 и 2004—2008 годах являлся генеральным директором компании . Среди заметных сделок ФПГ «Сибма» — покупка «Барнаултрансмаша» и дальнейшая продажа его ФПГ «СОК», а также продажа в 2013 году контрольного пакета в региональных информационных агентствах и телевизионные каналах «Сибирской медиа группе».

Существует мнение, что предпринимателю покровительствовали два мэра Барнаула — Владимир Баварин и Владимир Колганов, что способствовало успешному бизнесу Банных.

В 2001—2002 годах занимал должность генерального директора барнаульского ООО «Эскер». В 2003—2004 годах — директор по развитию барнаульского предприятия ОАО «Алтайские макароны».

Состоял в правлении Алтайского союза предпринимателей. С 2004 по 2008 год руководил Алтайским отделением общественной общероссийской организации «Деловая Россия».

Политическая карьера 
В 2006 году был избран по одномандатному избирательному округу № 21 депутатом Алтайского краевого законодательного собрания IV созыва, а затем в 2008 году по тому же округу стал депутатом V созыва. Входил в состав комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике.

29 апреля 2008 года по представлению главы республики Александра Бердникова Госсобрание Республики Алтай большинством голосов согласовало его назначение вице-премьером республики и представителем региона в Москве.

Авиакатастрофы

Авиакатастрофа 2009 года 

9 января 2009 года вертолёт Ми-171, на котором был Анатолий Банных и другие охотники, разбился в горах на юге Алтая. 7 из 11 находившихся на борту человек погибли, в том числе полномочный представитель Президента в Государственной Думе Александр Косопкин. 2 марта 2009 года Анатолий Банных сообщил, что ушёл в отставку (указ № 44-У «Об освобождении Банных А. Н. от занимаемой государственной должности Республики Алтай» на основании личного заявления был подписан главой республики 17 февраля 2009).

Авиакатастрофа 2017 года 

12 февраля 2017 года находился на борту вертолёта Robinson, потерпевшего крушение над Телецким озером в Республике Алтай. Тело Банных не было найдено.

23 мая 2017 года был опубликован промежуточный отчёт МАК, в котором все находящиеся на борту были официально названы погибшими.

Награды и звания 
Награждён двумя наградами Русской православной церкви:
 Орденом Преподобного Сергия Радонежского;
 Медалью cвятого благоверного князя Даниила Московского.

Также был награждён премией Русского биографического института «Человек года» в номинации «Экономика. Промышленная политика» за укрепление экономики России (2003 год).

Семья 
Был женат. Есть сын Максим и дочь Алёна.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «РИА Новости»

Пропавшие без вести
Родившиеся в Барнауле
Кавалеры медали РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского
Кавалеры медали РПЦ преподобного Сергия Радонежского
Политики по алфавиту
Депутаты Государственного собрания Республики Алтай